SDF steht für:
 Börsenkürzel des deutschen Salzbergbaukonzerns K+S
 Flughafen Louisville, Kentucky (IATA-Code)
 SDF (Unternehmen), italienischer Landmaschinenhersteller
 Self Defense Forces, die japanischen Streitkräfte, siehe Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Side stream darkfield imaging, Seitenstrom-Dunkelfeld-Bildgebung, siehe Dunkelfeldmikroskopie #Sidestream Dark Field Imaging
 Sikkim Democratic Front, eine Partei in Indien
 Social Democratic Federation, erste sozialistische Partei Großbritanniens, gegründet 1881
 Social Democratic Front, eine Partei in Kamerun, siehe Front social démocrate
 Stromal cell-derived factor 1, ein Peptid, das die zielgerichtete Wanderung von Stammzellen steuert, siehe CXCL12
 Südtirol Digital Fernsehen
 Super Dimension Fortress, ein gemeinnütziger Zugangsprovider für UNIX-Systeme, siehe SDF Public Access Unix System
 Swiss Dairy Food, ehemaliger Schweizer Milchverarbeitungsbetrieb
 Syrian Democratic Forces, englisch für Demokratische Kräfte Syriens
 Service Delivery Framework

SdF steht für
 Sonderführer, eine Funktion in der deutschen Wehrmacht

sdf steht für:
 Sarli (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt der nordwest-iranischen Gorani-Sprache
 Sqlce Database File, ein Datenformat des Microsoft SQL Server Compact

Abkürzung